Zomo steht für:
 Zomo (Centre), Ort in Centre (Kamerun), Kamerun
 Zomo (Bomi County), Ort in Bomi County, Liberia
 Zomo (Toro), Ort in Toro (Nigeria), Bauchi, Nigeria
 Zomo (Plateau), Ort in Plateau (Nigeria), Nigeria
 Zomo, Fließgewässer in Zentralafrikanische Republik
 Zomo, Fließgewässer in Zentralafrikanische Republik
 Zomo The Rabbit: A Trickster Tale From West Africa, verfasst und illustriert von Gerald McDermott

ZOMO steht für:
 Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, ehemalige kasernierte paramilitärische Sondereinheit in der Volksrepublik Polen

Abkürzung